

Persone 
Benvenuto Ronzani – calciatore e allenatore italiano
Danilo Ronzani – calciatore italiano
Domenico Ronzani – ballerino, coreografo, compositore e impresario teatrale italiano
Francesco Ronzani – architetto italiano
Gianni Wilmer Ronzani – politico italiano
Pierluigi Ronzani – politico italiano